Gierłoż ist der Name mehrerer Dörfer in Polen in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:

 Gierłoż (Kętrzyn), Dorf in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, bis 1945: Görlitz, Kreis Rastenburg, Ostpreußen (nahe der Wolfsschanze)
 Gierłoż (Ostróda), Dorf in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, bis 1914 Preußisch Görlitz, 1914 bis 1945 Görlitz, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Gierłoż Polska, Dorf in der Gmina Lubawa, Powiat Iławski, vor 1920 Polnisch Görlitz, bis 1920 auch und von 1939 bis 1942 Groß Görlitz, 1942 bis 1945 Großgörlitz, Kreis Löbau, ab 1940: Kreis Neumark, Westpreußen

Siehe auch:
 Stara Gierłoż
 Nowa Gierłoż